Karmin – koszenila, barwnik pochodzenia naturalnego
 4 miejscowości w Polsce: 
 Karmin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel 
 Karmin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca 
 Karmin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Karmin – wieś w woj. dolnośląskim, pow. milicki w gminie Milicz
 Karmin – amerykański zespół muzyczny